La Segunda División de Nueva Caledonia es la división de ascenso más importante de la dependencia francesa, Nueva Caledonia. Su organización está a cargo de la Federación de Fútbol de Nueva Caledonia. Solo un equipo de los 30 que participan logra el ascenso a la primera división.

Participantes Temporada 2020

Grande Terre

Grupo Norte

AS Poum
RC Poindimié
US Gélima
SC Ponérihouen

Grupo Sur

Dumbéa FC
CA Saint-Louis
Gaïtcha FCN
Olympique Nouméa

Campeonato de las Islas

AS Qanono
Bethel Sport
Essor de Maré
ES Wacaélé
Étoile de Banoutr

2
Nueva Caledonia